Маврикий може да се отнася за:
 Маврикий (светец) (?-209), египетски военачалник и християнски мъченик
 Маврикий (Византийска империя) (539-602), византийски император